Jens Erik Öhling, švedski hokejist, * 3. april 1962, Švedska.

Öhling je v švedski ligi večino kariere igral za klub Djurgårdens IF, skupno osemnajst zaporednih sezon in 587 prvenstvenih tekem, v katerih je s klubom osvojil štiri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 1982/83, 1988/89, 1989/90 in 1990/91. Klub je tudi upokojil njegovo številko dresa 11. Ob tem je igral še za kluba NSA-76, na začetku kariere, in Södertälje SK, v zadnji sezoni kariere 1997/98. Leta 1980 je bil kot 207. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, kljub temu pa ni nikoli zaigral v ligi NHL.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je obakrat osvojil bronasto medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| NSA-76
| Švedska 2. liga
| 77/78
|
| 20
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| NSA-76
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 24
| 6
| 6
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 79
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 4
| 3
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 33
| 10
| 2
| 12
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 34
| 6
| 4
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 0
| 7
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 35
| 17
| 15
| 32
|
| 10
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 32
| 14
| 15
| 29
|
| 6
|
|
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 36
| 15
| 16
| 31
|
| 4
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 35
| 14
| 9
| 23
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 30
| 4
| 11
| 15
|
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 38
| 27
| 19
| 46
|
| 6
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 1
| 4
| 5
| +8
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 38
| 9
| 10
| 19
|
| 14
|
| 8
| 6
| 2
| 8
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| -4
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 36
| 16
| 16
| 32
|
| 10
|
| 8
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 38
| 11
| 16
| 27
|
| 2
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 35
| 10
| 9
| 19
|
| 8
|
| 9
| 5
| 5
| 10
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 23
| 2
| 8
| 10
|
| 9
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 33
| 6
| 11
| 17
|
| 2
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 36
| 9
| 13
| 22
|
| 6
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 26
| 9
| 7
| 16
|
| 0
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 47
| 13
| 11
| 24
|
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 15
| 10
| 25
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 5
| 2
| 7
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 733
| bgcolor="#7FFF00" | 230
| bgcolor="#7FFF00" | 234
| bgcolor="#7FFF00" | 464
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 143
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1980
Hokejisti NSA-76
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti z upokojenimi številkami